Występy w europejskich pucharach ukraińskiego klubu piłkarskiego FK Dnipro.

Wykaz spotkań pucharowych

1984–2000

2001–2020

Bibliografia 

 

FK Dnipro
Ukraińskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach